HSV steht für:
 Herpes-simplex-Viren oder Herpes-simplex-Virus, zwei Spezies von humanen Herpesviren
 Holden Special Vehicles, ein australischer Autohersteller
 Hubble-Sandage-Veränderlicher, eine veraltete astronomische Bezeichnung für Leuchtkräftiger Blauer Veränderlicher
 Hue, Saturation, Value, ein Farbmodell, siehe HSV-Farbraum
 Flughafen Huntsville (IATA-Code), Flughafen in Huntsville (Alabama)
 Svenska Direktflyg (ICAO-Code), schwedische virtuelle Fluggesellschaft

Allgemeine, nach Orten benannte Sportvereine (wobei das „SV“ für „Sportverein“ steht, sofern nicht anders angegeben):
 Hamburger SV („Hamburger Sport-Verein“)
 HSV Barmbek-Uhlenhorst („Hamburger Sportverein Barmbek-Uhlenhorst“)
 Hammer SpVg („Hammer Spielvereinigung“)
 Hannoverscher Schwimmverein von 1892
 Hannover 96 („Hannoverscher Sportverein von 1896“)
 Heidenauer SV
 Heider SV
 Heikendorfer SV
 Helmstedter SV
 Herforder SV („Herforder Sportverein Borussia Friedenstal“)
 HSV Rot-Weiß Berlin („Hohenschönhausener Sportverein Rot-Weiß Berlin“)
 Hövelhofer SV
 Hoyerswerdaer SV 1919
 Hülser Sportverein
 Hünfelder SV

Handballsportvereine:
 HSV Apolda
 HSV Bad Blankenburg
 HSV Glauchau
 HSV Hamburg
 HSV Insel Usedom
 HSV 1956 Marienberg
 HSV Peenetal Loitz
 HSV Püttlingen („Handballsportverein Viktoria 1968 Püttlingen“)

Weitere:
 Österreichischer Heeressportverband
 HSV Groß Born („Heeressportverein Groß Born“)
 HSV Zwölfaxing („Heeressportverein Zwölfaxing“)
 Hessischer Schachverband

HSV